Ло́веч (стар. рус. Ловча) () — город в северной части центральной Болгарии, административный центр Ловечской области.

География 
Ловеч находится на границе Дунайской холмистой равнины и предгорий Балканских гор на севере Болгарии в 150 км на запад от Софии, в 30 км на север от Трояна и в 30 км на юг от Плевена. Город расположен на обоих берегах реки Осым. Восточную часть города окружает 250-метровое плато, высшая точка которого — гора Стратеш. Юго-западную часть города окружают холмы Хисаря и Баш Бунар. На северо-западе рельеф постепенно переходит в равнины соседней области Плевен. Средняя высота Ловеча над уровнем моря составляет около 200 м. Высшая точка в городе — холм Акбаир, высота которого 450 м.

В Ловече много живописных парков и мест отдыха. В парке Стратеш большое число кустов сирени, цветение которых весной легко можно заметить с любой точки в городе. Из-за этого Ловеч также называют городом сирени.

История

Древняя история 
Ловеч — один из старейших городов Болгарии. Первым обитателем города было фракийское племя мельдов, следы пребывания которых относятся к 4-3 векам до н. э. В окрестностях Ловеча они обосновали свою столицу — город Мельта.

Позднее, когда Балканы захватила Римская империя, рядом с современным городом был основан военный гарнизон Президиум, который занимал важную стратегическую позицию на одной из главных римских дорог.

Средние века 
В бывшей римской крепости Хисаря в 1187 был заключён мирный договор между Болгарией и Византией, и была официально объявлена независимость Болгарии. В XII веке Ловеч был крупным торговым центром и одним из самых известных городов Болгарии.

Турецкое нашествие в середине XIV века не обошло стороной Ловеч, последней, в 1446, была захвачена крепость Хисаря, хотя ещё долгое время у города оставались такие привилегии, как запрет для турок селиться в городе и брать болгарских детей в янычары.

Османский период 
В XVI—XVII веках Ловеч вновь стал важным торговым центром и одним из богатейших городов Болгарии, за что город в 1520 г. называли Алтан Ловеч (Золотой Ловеч).

1784 — наиболее тяжёлый год в истории города, тогда он был почти полностью сожжён и разрушен турецкой армией. Из 20000 горожан тогда уцелели лишь 4600.

17 октября 1810 года (ст. ст.), во время Русско-турецкой войны 1806—1812, отряд генерала М. С. Воронцова Дунайской армии генерала Н. М. Каменского взял Ловеч (см. Битва при Ловче (1810—1811). После этого турки заново заняли город и укрепились 15 тыс. армией Османа-бея. Н. Каменский приказал отряду ген.-майора гр. Сен-При заново взять Ловчи, что и было исполнено 31 января 1811 года (ст. ст.). Операция помешала великому везирю Ахмету-бею наступить в западную Болгарию. Награды за взятые Ловчи получили генерал Михаил Воронцов, полковник Константин Полторацкий, подполковник Осип Второв, князь Федор Гагарин и др. русские военные. Русские двинулись в том же 1811 году обратно к Дунаю и турки ограбили город.

Во времена создания революционных организаций, боровшихся против владычества Османской империи, Ловеч стал центром операций Внутренней революционной организации Васила Левского под названием Тайный Революционный комитет. Левски был схвачен в одной из деревень под Ловечем и позднее повешен в Софии. В старой части города находится музей Васила Левского.

В 1872—1874 мастером Колю Фичето был построен мост через реку Осым, получивший известность как памятник архитектуры (в 1925 году мост повредил пожар, но в 1931 году он был заново отстроен, а в 1982 году под руководством архитектора К. Златева мост был обновлен и реконструирован).

Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 

Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 русские раза два освобождали город: 5 июля 1877 года (ст. ст.) и окончательно 22 августа 1877 года.

5 июля 1877 г. отряд полковника Жеребкова занял город. Было организовано временное управление. Малочисленный гарнизон подполковника Бакланова располагал вместе с сотней 23-го казачьего полка только двумя орудиями. 15 июля 1877 отряд Рифата-паши в составе 4000 человек пехоты при шести орудиях, посланный Османом-пашой, занял Ловеч. После этого 1500 жителей города и окрестностей погибло от ятаганов турок. Рифат-паша создал целую систему укреплений на Киримзитепе (ныне Стратеш). 17 августа крупные русские силы, которые возглавил генерал-майор А. К. Имеретинский (Багратион), были двинуты на Ловеч. Учитывая укрепления противника перевес русского войска, численностью около 20 тысяч человек и 98 орудий, был небольшой. Противник располагал 15-тысячным гарнизоном под командой Рифат-паши, при современном стрелковом и артиллерийском вооружении. Атака проводилась 22 августа двумя колоннами: левой — генерала М. Д. Скобелева и правой — генерала В. М. Добровольского. Главная атака на турецкие позиции была предпринята Скобелевым, сначала с 5000 солдат, затем с 9000, и турки были оттеснены от Ловчи, потеряв 5200 чел. убитыми. Потери русских составили 1500 чел. убитыми и ранеными. См. Плевна. 

В боях погибло и много болгар. Все батальоны Калужского и Либавского полков были награждены Георгиевскими знаменами с надписью «За взятие Ловчи 22 августа 1877 года». Количество памятников, воздвигнутых в честь освобождения Ловеча (Ловчи), достигает 13, включая каменный «белый», «черный» из чугунных плит в память павших героев 1-го батальона Шуйского полка (оба на холме «Стратеш»), несколько мраморных памятников над братскими могилами воинов Казанского полка, пять памятников в центре на Сыр-Пазаре и памятник командиру 11-го Псковского пехотного полка полковнику Кусову во дворе церкви св. Троицы. Их освящение состоялось 3 сентября 1879 года.

В 20 веке 
В 1938 году было принято решение о строительстве авиазавода в городе Ловеч, в 1939 году при участии польских инженеров здесь было начато строительство авиазавода ДСФ, который начал работу в 1941 году.

В 1962 году был построен стадион "Ловеч".

В 1983 году квартал Вароша (архитектурная и историческая заповедная зона) был реконструирован.

В 1985 году население Ловеча составляло 49 тыс. человек, город являлся центром автомобилестроительной, электротехнической, деревообрабатывающей, текстильной, кожевенной и плодоконсервной промышленности.

Промышленность 
 Спарки Элтос

Население города

Почётные граждане города 

 Елисеев, Алексей Станиславович, космонавт
 Рукавишников, Николай Николаевич, космонавт
 Иванов, Георгий Иванов, космонавт
 Анастас Иширков, учёный, географ и этнограф
 Паренсов, Пётр Дмитриевич, генерал
 Куропаткин, Алексей Николаевич, генерал
 Гембицкий, Михаил Варфоломеевич, полковник
 Тутолмин, Иван Федорович, генерал
 Маркус,Борис Сергеевич, архитектор
 Димитр Мишев, академик
 Савельева, Людмила Михайловна, актриса
 Касаткин, Сергей полковник
 Каниц, Феликс Филипп
 Йоргова, Диана Христова, легкоатлетка, призёр Олимпийских игр, чемпионка Европы

Города-побратимы

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Ловеч — Минчо Стойков Казанджиев (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

См. также 
 Битва при Ловче
 Битва при Ловче (1810—1811)

Примечания